B&B Hotels p/b KTM var et fransk professionelt cykelhold. Det blev grundlagt i 2018, og kørte på UCI Continental Circuits. Holdet lukkede efter 2022-sæsonen. Holdejer var den tidligere cykelrytter Jérôme Pineau.

Sæsoner

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Eksterne henvisninger 
 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 2018
Ophørt i 2022